Schloss Rottenbauer steht für:

 Altes Schloss (Rottenbauer)
 Oberes Schloss (Rottenbauer)
 Unteres Schloss (Rottenbauer)